Dugulescu ist der Familienname folgender Personen:

 Marius Cristinel Dugulescu (* 1974), rumänischer Politiker
 Petru Dugulescu (1945–2008), rumänischer Politiker